Dit is een lijst van planetoïden 90601-90700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90601) - || 4718 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90602) - || 4757 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90603) - || 4760 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90604) - || 4813 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90605) - || 4814 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90606) - || 4879 P-L || 26 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90607) - || 4918 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90608) - || 5020 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90609) - || 5027 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90610) - || 6098 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90611) - || 6100 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90612) - || 6132 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90613) - || 6187 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90614) - || 6646 P-L || 26 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90615) - || 6762 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90616) - || 6835 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90617) - || 9589 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90618) - || 1072 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90619) - || 1227 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90620) - || 4342 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90621) - || 1007 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90622) - || 1155 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90623) - || 1202 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90624) - || 1270 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90625) - || 1336 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90626) - || 1483 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90627) - || 2090 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90628) - || 2135 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90629) - || 2149 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90630) - || 2159 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90631) - || 2213 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90632) - || 2259 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90633) - || 3040 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90634) - || 3046 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90635) - || 3068 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90636) - || 3250 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90637) - || 3340 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90638) - || 4048 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90639) - || 4151 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90640) - || 4500 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90641) - || 4570 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90642) - || 5093 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90643) - || 5166 T-2 || 25 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90644) - || 5483 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90645) - || 1004 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90646) - || 1008 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90647) - || 1016 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90648) - || 1030 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90649) - || 1041 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90650) - || 1112 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90651) - || 1219 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90652) - || 1224 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90653) - || 1904 T-3 || 17 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90654) - || 2067 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90655) - || 2144 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90656) - || 2399 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90657) - || 2414 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90658) - || 2455 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90659) - || 3175 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90660) - || 3314 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90661) - || 3853 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90662) - || 4087 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90663) - || 4257 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90664) - || 4283 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90665) - || 4299 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90666) - || 4374 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90667) - || 5011 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90668) - || 5075 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90669) - || 5181 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90670) - || 5183 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90671) - || 5728 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90672) Metrorheinneckar || 1977 RH || 6 september 1977 || La Silla || L. D. Schmadel
|-
| (90673) - || 1977 XK3 || 7 december 1977 || Palomar || S. J. Bus
|-
| (90674) - || 1978 UD5 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (90675) - || 1978 UQ6 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (90676) - || 1978 VA9 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (90677) - || 1978 VN10 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (90678) - || 1979 MC6 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (90679) - || 1979 MF6 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (90680) - || 1981 DE3 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90681) - || 1981 EG4 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90682) - || 1981 EF6 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90683) - || 1981 EQ6 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90684) - || 1981 EY6 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90685) - || 1981 ET9 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90686) - || 1981 EF19 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90687) - || 1981 EY23 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90688) - || 1981 ED30 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90689) - || 1981 EA31 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90690) - || 1981 EK31 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90691) - || 1981 EA32 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90692) - || 1981 EJ33 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90693) - || 1981 EH37 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90694) - || 1981 EV37 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90695) - || 1981 ES39 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90696) - || 1981 EQ44 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (90697) - || 1983 RH3 || 1 september 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (90698) Kościuszko || 1984 EA || 1 maart 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| (90699) - || 1986 QK || 25 augustus 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (90700) - || 1986 QG2 || 28 augustus 1986 || La Silla || H. Debehogne|}

Planetoïdenlijsten